1 Pułk Jazdy Augustowskiej – pułk jazdy lokalnej okresu powstania listopadowego
 1 Pułk Jazdy Kaliskiej – pułk jazdy lokalnej okresu powstania listopadowego
 1 Pułk Jazdy Krakowskiej – pułk jazdy lokalnej okresu powstania listopadowego
 1 Pułk Jazdy Płockiej – pułk jazdy lokalnej okresu powstania listopadowego
 1 Pułk Jazdy Sandomierskiej – pułk jazdy lokalnej okresu powstania listopadowego